Ergebnisse der Little League World Series 2014 welche zwischen dem 14. und 24. August 2014 in South Williamsport, Pennsylvania stattfand. Der Modus sieht vor, dass sich die jeweils acht Teams der internationalen und der US-Gruppe zuerst in einer Doppel-Elimination-Runde messen. Anschließend wird im K.O.-System weiter gespielt.

Übersicht über alle Spiele

Doppel-KO-Phase

Vereinigte Staaten

Siegerrunde

Runde 1 GS – NW 
Donnerstag 14. August 2014 15:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 W – MW 
Donnerstag 14. August 2014 19:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 MA – SO 
Freitag 15. August 2014 15:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 SW – NE 
Freitag 15. August 2014 20:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 W – GS 
Sonntag 17. August 2014 14:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 SW – MA 
Sonntag 17. August 2014 19:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 3 W – MA 
Mittwoch 20. August 2014 19:30 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 NW – MW 
Samstag 16. August 2014 14:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 1 SO – NE 
Samstag 16. August 2014 19:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 SW – NW 
Montag 18. August 2014 15:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 2 GS – NE 
Montag 18. August 2014 20:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 3 SW – GS 
Dienstag 19. August 2014 19:30 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 4 MA – GS 
Donnerstag 21. August 2014 20:05 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

International

Siegerrunde

Runde 1 E-A – A-P 
Donnerstag 14. August 2014 13:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 AUS – KAR 
Donnerstag 14. August 2014 17:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

* Nicholas Riley wurde ausgewechselt, bevor der erste Batter out war. Dadurch hat er laut Statistik 0.0 Innings geworfen und es kann kein ERA berechnet werden.

Runde 1 KAN – MEX 
Freitag 15. August 2014 13:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 JPN – LA 
Freitag 15. August 2014 17:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 A-P – KAR 
Sonntag 17. August 2014 12:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 MEX – JPN 
Sonntag 17. August 2014 17:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 3 A-P – JPN 
Mittwoch 20. August 2014 16:25 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Verliererrunde

Runde 1 AUS – E-A 
Samstag 16. August 2014 12:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 1 KAN – LA 
Samstag 16. August 2014 17:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 AUS – MEX 
Montag 18. August 2014 13:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 2 LA – KAR 
Montag 18. August 2014 18:00 EDT Volunteer Stadium, South Williamsport

Runde 3 LA – MEX 
Dienstag 19. August 2014 15:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Runde 4 MEX – JPN 
Donnerstag 21. August 2014 15:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Crossover-Spiele

Spiel A E-A – MW 
Montag 18. August 2014 11:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Spiel B KAN – SO 
Dienstag 29. August 2014 12:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

KO-Phase

Meisterschaft International 
Samstag 23. August 2014 12:30 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

US-Meisterschaft 
Samstag 23. August 2014 15:30 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Trost-Spiel 
Sonntag 24. August 2014 16:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Weltmeisterschaft 
Sonntag 24. August 2014 21:00 EDT Lamade Stadium, South Williamsport

Einzelnachweise 

2014